Баучи:

 Баучи — город в Нигерии;
 Баучи — штат Нигерии;
 Баучи — историческое государство на территории современной Нигерии.
 Баучи — прежнее название плато Джос в Нигерии.